Section 8 peut faire référence à :
 Section 8, nom donné aux États-Unis à un type d'habitation à loyer modéré ;
 Section 8, film américain de Carl Gilliard sorti en 2006 ;
 Section 8, catégorie de réforme de l'armée américaine pour trouble mental ;
 Section 8, jeu vidéo sorti en 2009 ;
 Section 8, quatrième album studio du rappeur américain MC Eiht.